Cheney har flere betydninger:

Personer 
 Cheney (efternavn) − et efternavn af fransk oprindelse

Lokaliteter 
 Cheney, Kansas − en by i Sedgwick County, Kansas, USA
 Cheney, Missouri − et kommunefrit område i Douglas County, Missouri, USA
 Cheney, Nebraska − et kommunefrit område i Lancaster County, Nebraska, USA
 Cheney, Washington − en by i Spokane County, Washington, USA
 Cheney (Yonne) − en kommune i departementet Yonne, Bourgogne, Frankrig

Bygninger, konstruktioner og anlæg 
 Cheney Stadium − et Minor League baseballstadion i Tacoma, Pierce County, Washington, USA